Zappalà bezeichnet:

 Stefano Zappalà (1941–2018), italienischer Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments für Forza Italia
 Vincenzo Zappalà (* 1945), italienischen Astronomen
 (2813) Zappalà, nach ihm benannten Asteroiden